Discepoli ist der Name von

 Giovanni Battista Discepoli (1590–1654), Schweizer oder italienischer Maler
 Gian Cesare Discepoli (* 1953) italienischer Fußballspieler und Manager